Eqalulikasik bezeichnet:
 Eqalulikasik (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalulikasik (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland